John Hines ist der Name folgender Personen:

* John Hines (Schauspieler), Schauspieler 
 John Elbridge Hines (1910–1997), US-amerikanischer Theologe und Geistlicher, Bischof der Episkopalkirche
 John L. Hines (1868–1968), US-amerikanischer General

Siehe auch:

 John Hine